Azorella trifuscata är en flockblommig växtart som beskrevs av William Jackson Hooker. Azorella trifuscata ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trifuscata